Orhan I., turski sultan
 Gof, orhan, vrsta ribe